Da Ya Think I'm Sexy?, een single van de Engelse zanger Rod Stewart
 Da Ya Think I'm Sexy (single van N-Trance), een single van de Engelse eurodancegroep N-Trance